Tatzenbach ist ein geographischer Name:

 Tatzenbach, alte Namensform von Totzenbach, Katastralgemeinde und Dorf von Markt Kirchstetten, Niederösterreich
 Tatzenbach (Riedbach), linker Zufluss des Riedbachs nach Hausen, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg